Людмила Шевченко: Шевченко, Людмила Алексеевна (род. 1945) — украинская дрессировщица.
 Шевченко, Людмила Дмитриевна (род. 1970) — российская и украинская гандболистка.